Dactylopodella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1905. Enligt Catalogue of Life ingår Dactylopodella i familjen Pseudotachidiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Thalestridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Dactylopodella